L'adoration de l'Enfant fait référence à l'adoration de l'Enfant Jésus.

Adoration de l'Enfant peut désigner :
 Adoration de l'Enfant, un tableau de Gentile da Fabriano (v. 1420) ;
 L'Adoration de l'Enfant, un tableau de Sandro Botticelli (v. 1490) ;
 Adoration de l'Enfant, un tableau attribué à Jérôme Bosch (v. 1568) ;
 Adoration de l'Enfant, un tableau du Corrège (1526).